Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn 2020/2021 – 64. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Polski zorganizowany przez Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS) oraz Polską Ligę Siatkówki (PLS). Zainaugurowany został 13 września 2020 roku.

W rozgrywkach brały udział 24 kluby z PlusLigi, I ligi, II ligi oraz III ligi.

Rozgrywki składały się z fazy wstępnej, fazy głównej, w której rywalizowano o Puchar Tauron 1. Ligi, ćwierćfinałów oraz turnieju finałowego. W ramach turnieju finałowego odbyły się półfinały oraz finał. W fazie wstępnej uczestniczyły zespoły z II i III ligi. Zespoły z I ligi dołączyły w fazie głównej, natomiast sześć najlepszych drużyn po pierwszej rundzie fazy zasadniczej PlusLigi sezonu 2020/2021 udział w rozgrywkach rozpoczęło od ćwierćfinałów.

Turniej finałowy rozegrany został w dniach 13-14 marca 2021 roku w hali Suche Stawy w Krakowie. Po raz ósmy Puchar Polski zdobyła . W finale pokonała . MVP finału wybrany został Kamil Semeniuk.

System rozgrywek 
Rozgrywki o Puchar Polski w sezonie 2020/2021 składały się z fazy wstępnej, turnieju o Puchar Tauron 1. Ligi, ćwierćfinałów oraz turnieju finałowego.

Faza wstępna 
Faza wstępna składa się z rundy przedwstępnej oraz dwóch rund wstępnych. Na podstawie kryterium geograficznego, o ile to możliwe, powstają pary meczowe i tworzona jest drabinka dla fazy wstępnej.

W rundzie przedwstępnej oraz w 1. rundzie wstępnej udział biorą zespoły z lig wojewódzkich i z II ligi, które zgłosiły się do udziału w rozgrywkach.

W 2. rundzie wstępnej grają zwycięzcy z 1. rundy wstępnej według drabinki rozgrywek. Zwycięzcy w parach meczowych 2. rundy wstępnej uzyskują awans do turnieju o Puchar Tauron 1. Ligi.

Gospodarzami meczów w fazie wstępnej są drużyny z niższych klas rozgrywkowych lub zespoły niżej sklasyfikowane w rozgrywkach II ligi w sezonie 2019/2020.

Puchar Tauron 1. Ligi 
Rozgrywki o Puchar Tauron 1. Ligi składają się z trzech rund oraz meczów finałowych.

W 1. rundzie grają: 2 zespoły, które awansowały z fazy wstępnej oraz zespoły Tauron 1. Ligi, które zgłosiły się do rozgrywek.

Cztery najwyżej sklasyfikowane drużyny w klasyfikacji końcowej 1. ligi w sezonie 2019/2020 zostają rozstawione w drabince rozgrywek. Pozostałe zespoły zostają dolosowane. W ten sposób powstają pary meczowe. Rywalizacja w 2. i 3. rundzie toczy się zgodnie z drabinką rozgrywek. Zwycięzcy w parach meczowych 3. rundy uzyskują awans do ćwierćfinałów.

Gospodarzami spotkań w rundach 1-3 są zespoły z niższych klas rozgrywkowych lub wyżej sklasyfikowane w rozgrywkach 1. ligi w sezonie 2019/2020.

Finał Pucharu Tauron 1. Ligi 
W finale Pucharu Tauron 1. Ligi rywalizują drużyny, które zwyciężyły w swoich parach meczowych w 3. rundzie Pucharu Polski. Zespoły rozgrywają między sobą dwa spotkania. Gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna niżej sklasyfikowana w rozgrywkach 1. ligi w sezonie 2019/2020. Zwycięzcą Pucharu Tauron 1. Ligi zostaje drużyna, która wygrała większą liczbę meczów. Jeżeli obie drużyny wygrały po jednym spotkaniu, o wygraniu rywalizacji decyduje wygranie tzw. złotego seta granego do 15 punktów z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn.

Ćwierćfinały 
W ćwierćfinałach uczestniczy osiem drużyn: zwycięzcy par meczowych 3. rundy (2 zespoły) oraz sześć najwyżej sklasyfikowanych zespołów PlusLigi po pierwszej rundzie fazy zasadniczej sezonu 2020/2021. Zespoły z miejsc 1–4 po pierwszej rundzie fazy zasadniczej PlusLigi sezonu 2020/2021 zostają rozstawione w drabince rozgrywek. Pozostałe drużyny zostają dolosowane. W ten sposób powstają pary meczowe. Zwycięzcy poszczególnych par meczowych uzyskują awans do turnieju finałowego.

Gospodarzami spotkań ćwierćfinałowych są zespoły niższych klas rozgrywkowych lub drużyny wyżej sklasyfikowane po pierwszej rundzie fazy zasadniczej PlusLigi sezonu 2020/2021.

Turniej finałowy 
Turniej finałowy składa się z półfinałów i finału. Nie rozgrywa się meczu o 3. miejsce. Pary półfinałowe powstają na podstawie drabinki rozgrywek. Zdobywcą Pucharu Polski zostaje zwycięzca meczu finałowego.

Tabela PlusLigi po 13. kolejce

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Puchar Tauron 1. Ligi 

Źródło:

Puchar Polski od ćwierćfinałów 

Źródło:

Rozgrywki

Faza wstępna

Runda przedwstępna

1. runda wstępna

2. runda wstępna

Puchar Tauron 1. Ligi

1. runda

2. runda

3. runda

Finał Pucharu Tauron 1. Ligi

Ćwierćfinały

Turniej finałowy

Półfinały

Finał

Zobacz też 
 PlusLiga (2020/2021)
 I liga polska w piłce siatkowej mężczyzn (2020/2021)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej
2020 w polskim sporcie
2021 w polskim sporcie